Царская дорога — дорога из Суз в Сарды.
 Via Regia — торговый маршрут из Египта в Междуречье.

См. также 
 Королевское шоссе — дорога протяжённостью около 1300 миль (2100 км), проложенная с 1650 по 1735 год в американских колониях.
 Кингс-Хайвей